Reynolds House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Reynolds House (New York), ID-Nr. 82001161
 Reynolds House (North Carolina), ID-Nr. 84001934